Градец је насељено место и седиште општине у Загребачкој жупанији, Хрватска. До територијалне реорганизације у Хрватској налазио се у саставу бивше велике општине Врбовец.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, општина Градец је имала 3.681 становника, од чега у самом Грацу 461.

Градец (општина), број становника по пописима 

 напомене:

Настала из старе општине Врбовец.

Градец (насељено место), број становника по пописима 

 напомене:

У 1900. садржи податке за насеље Градечки Павловец.

Национални састав

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Градец је имало 442 становника, следећег националног састава:

Референце

Литература

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општине у Хрватској
Општина Градец